Isabella Losa, connue également sous le nom d'Isabella Losa de Cordova ou Losa de Cordova née en 1491, morte en 1564 est une docteure en théologie et une religieuse italienne.

Biographie 
Isabella Losa est connue pour sa connaissance du grec, du latin et de l'hébreu . Après la mort de son mari en 1539, elle devient abbesse de Clarissan et s'installe à Verceil dans le Piémont en 1553. Elle fonde un orphelinat, Santa Maria di Loreto.  Elle meurt en 1564 à 74 ans.

Voir aussi 

 Beatriz Galindo 
 Francisca de Lebrija 
 Juliana Morell

Notes et références

Liens externes 

 Project Continua: Biographie d'Isabella Losa Project Continua est une ressource multimédia basée sur le Web dédiée à la création et à la préservation de l'histoire intellectuelle des femmes, des plus anciennes preuves jusqu'au 21e siècle. 

Personnalité espagnole du XVIe siècle
Ordre des Pauvres Dames
Personnalité féminine du XVIe siècle
Décès en 1564
Naissance en 1491
Abbesse du XVIe siècle
Religieuse catholique du XVIe siècle
Religieuse catholique italienne